Лига чемпионов КОНКАКАФ 2012/13 — 5-й розыгрыш Лиги чемпионов КОНКАКАФ, а всего — 48-й розыгрыш главного футбольного турнира, проводимого КОНКАКАФ, футбольным органом Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна. Число участников осталось прежним — в нём участвовало 24 команды, но в этом розыгрыше формат претерпел изменения. Победителем в третий раз подряд стал мексиканский клуб «Монтеррей», обыгравший в финальных матчах другой клуб из Мексики «Сантос Лагуна» с общим счётом 4:2. Он стал представителем КОНКАКАФ на клубном чемпионате мира 2013, который прошёл в Марокко.

Отбор 
В Лиге чемпионов КОНКАКАФ 2012/13 принимали участие 24 команды из Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна. 9 команд представляли Северную Америку, 12 — Центральную Америку и 3 — Карибский бассейн. Команды могли быть дисквалифицированы и заменены командой из другой страны, если у клуба не было доступного стадиона, который отвечал требованиям безопасности КОНКАКАФ. Если клубный стадион не отвечал списку требований, то клуб мог использовать другой подходящий стадион в своей стране. Однако, если по-прежнему было установлено, что клуб не был способен обеспечить соответствующие удобства, он рисковал потерять своё место в турнире и быть заменённым.

Северная Америка 
Всего 9 команд из Североамериканского футбольного союза участвовали в Лиге чемпионов. Мексике и США были выделены четыре позиции, больше всего среди стран из КОНКАКАФ, тогда как Канаде была выделена одна.

В Мексике победители Апертуры и Клаусуры обеспечивали себе место в корзине A при жеребьёвке группового этапа, в то время как вторые команды Апертуры и Клаусуры попадали в корзину B.

Для США три из четырёх мест определялись в регулярном сезоне и плей-офф MLS, тогда как четвёртая позиция досталась обладателю Открытого кубка США. Победители MLS Supporters’ Shield и Кубка MLS попали в корзину A, а финалист Кубка MLS и обладатель Открытого кубка США попали в корзину B.

Победитель Первенства Канады получил единственную путёвку от Канады в корзине B.

Центральная Америка 
Двенадцать команд из Центральноамериканского футбольного союза участвовали в Лиге чемпионов. Если один или несколько клубов исключались, то он заменялся другим клубом из Центральной Америки. Замена основывалась на результатах в предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов.

Для представителей Центральной Америки, которые квалифицировались через раздельные турниры, где чемпион определялся в плей-офф, победитель получал главную путёвку от страны. Для стран, где чемпион определялся после двухкругового турнира, главную путёвку получала команда, набравшая наибольшее количество очков. Путёвки были разделены между странами следующим образом:
 Чемпионы Коста-Рики, Гондураса, Гватемалы и Панамы попали в корзину A.
 Чемпион Сальвадора и вторые команды Коста-Рики и Гондураса попали в корзину B.
 Вторые команды Гватемалы, Панамы и Сальвадора и чемпионы Никарагуа и Белиза попали в корзину C.

Карибский бассейн 
Три позиции в корзине C выделялись трём лучшим командам клубного чемпионата Карибского бассейна.

Участники 
Полный список участников турнира.

Примечания
  МЕК: Так как «Сантос Лагуна», вторая команды Апертуры 2011, также стал победителем Клаусуры 2012, место в турнире получила «Гвадалахара», команда, имевшая лучший результат в регулярном сезоне Апертуры, основанный на рейтинге, определяемом Мексиканской футбольной федерацией.
  США: Так как «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл и MLS Supporters' Shield 2011, и Кубок MLS 2011, «Сиэтл Саундерс», финалист MLS Supporters' Shield 2011, был также помещён в корзину A, и, так как он также выиграл Открытый кубок США 2011, место в Лиге чемпионов стало свободным и перешло к «Реал Солт-Лейк», третьей команде MLS Supporters' Shield 2011.

Формат 
12 января 2012 года КОНКАКАФ объявил, что формат турнира 2012/13 будет отличаться от предыдущих розыгрышей, где исчезает предварительный раунд, и все участники попадают в групповой этап. На групповом этапе 24 команды делятся на 8 групп по 3 команды, в каждой группе по одной команде из каждой из трёх корзин. Расположение команд в корзинах основано на числе мест их национальной ассоциации. Команды из одной ассоциации (включая команды, получившие «wildcard», которые занимают место команды из другой ассоциации) не могут попасть в одну группу, и гарантировано, что в каждой группе будет по одному представителю от США и Мексики, что означает, что американские и мексиканские команды не сыграют между собой на групповом этапе. Матчи в каждой группе играются круговой схеме, где каждая команда играет друг с другом дома и на выезде. Победитель каждой из групп попадает в чемпионский раунд.

8 команд, попавших в чемпионский раунд, играют турнир по кубковой схеме. Матчи на каждой стадии играются дома и на выезде. Если после основного времени ответного матча общий счёт остаётся равным, применяется правило гола на выезде. Если после дополнительного времени общий счёт остаётся равным, победитель определяется в серии послематчевых пенальти. В отличие от предыдущих турниров, где для определения пар в чемпионском раунде проводилась жеребьёвка, сетка определяется на основе результата команд на групповом этапе. В четвертьфинале команда с лучшим показателем играет против команды с худшим показателе, 2-я команда — с 7-й, и так далее. Команды с большим номером посева играют ответный матч дома. В полуфинале победитель матча между 1-й и 8-й командой играет с победителем матча между 4-й и 5-й, при этом первый играет ответный матч дома, так же победитель матча между 2-й и 7-й командой играет против победителя матча между 3-й и 6-й командой, при этом первый играет ответный матч дома. Команда из верхней части сетки играет ответный матч финала дома. Это значит, что необязательно команда большим номером посева играет в полуфинале и финале ответный матч дома.

Даты жеребьёвок и матчей 
Расписание турнира является следующим:

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Чемпионский раунд

Посев 
8 команд получили свой номер посева на основе своего результата на групповом этапе.

Сетка 
Сетка чемпионского раунда была составлена на основе посева команд следующим способом:
 Четвертьфиналы: № 1 — № 8 (ЧФ1), № 2 — № 7 (ЧФ2), № 3 — № 6 (ЧФ3), № 4 — № 5 (ЧФ4), команды с посевом от 1 до 4 играют ответный матч дома.
 Полуфиналы: победитель ЧФ1 — победитель ЧФ4 (ПФ1), победитель ЧФ2 — победитель ЧФ3 (ПФ2), победители ЧФ1 и ЧФ2 играют ответный матч дома.
 Финалы: победитель ПФ1 — победитель ПФ2, победитель ПФ1 играет ответный матч дома.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финалы

Награды турнира

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2012/2013
2012 год в футболе
2013 год в футболе